Le Brabançon est à l'origine un habitant du duché de Brabant ; aujourd'hui le terme de brabançon est utilisé pour les habitants des trois provinces de Brabant-Septentrional (Pays-Bas), Brabant-Flamand et Brabant-Wallon (Belgique) ;
 Le Brabançon est un nom appliqué au Moyen Âge pour désigner des bandes de mercenaires et de brigands ;
 Le Brabançon est un cheval de trait aussi appelé : cheval de trait belge ;
 Le Petit brabançon est un chien d'origine belge ressemblant au griffon belge et au griffon bruxellois ;
 Le brabançon est un dialecte germanique ;
 Le Rossignol brabançon est un recueil de chansons du XVII siècle ;
 Le district brabançon est une subdivision phytogéographique à cheval sur les Pays-Bas, la Belgique et le Nord-Pas-de-Calais.